Pectinia är ett släkte av koralldjur. Pectinia ingår i familjen Pectiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Pectinia